Türkiye 1. Ligi 1964/65 was het zevende seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Fenerbahçe SK werd voor de tweede keer achter elkaar en voor de vierde keer in de clubgeschiedenis landskampioen. Galatasaray SK werd voor de derde achtereenvolgende keer bekerwinnaar nadat het in de finale Fenerbahçe SK met minimaal verschil wist te verslaan.

Metin Oktay van Galatasaray SK werd, met zijn 17 doelpunten, voor de vijfde keer in zijn carrière topscorer van de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 1964/65

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1964/65

Degradanten en promovendi
De promovendus die dit seizoen in de Süper Lig uitkwam:
 Şekerspor (kampioen 1. Lig 1963/64)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Karşıyaka SK (nummer 15 Süper Lig 1963/64)
 Beyoğluspor (nummer 17 Süper Lig 1963/64)
 Kasımpaşa SK (nummer 18 Süper Lig 1963/64)

Topscorers 1964/65

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1964/65